Agbar peut désigner :
 Groupe Agbar, ou Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), entreprise espagnole filiale de Suez ;
 Tour Agbar, nom initial de la tour Glòries, gratte-ciel de Barcelone en Espagne, ancien siège du Groupe Agbar.